Класирането по медали от Летните олимпийски игри 1984 в Атланта показва броя на победите на националните олимпийски комитети по време на олимпийските състезания.

Организаторите раздават 219 комплекта медали, колкото е броят на състезанията, за които се борят 6829 спортисти от 140 страни в общо 23 спорта в периода от 28 юли до 12 август 1984 г.

Спортисти от общо 47 държави успяват да спечелят медал, оставяйки други 93 без отличие. Съединените американски щати печелят най-много медали (174), водейки с убедителна преднина спрямо всички останали страни с най-много златни (83), сребърни (61) и бронзови (30) отличия на тази олимпиада.

Бойкот 
Летните олимпийски игри в Лос Анджелис са бойкотирани от общо 16 държави, като 14 от тях са от социалистическите страни. Този бойкот е в отговор на бойкота (начело със САЩ) на Летните олимпийски игри в Москва през 1980 година, когато 61 страни отказват да вземат участие. Страните от Съветския блок организират свои игри, подобни на олимпийските, наречени „Дружба-1984“.

Румъния (от Съветския блок) и Китай, въпреки че са социалистически държави, не подкрепят бойкота и участват в игрите в САЩ, като се класират съответно на 2-ро и 4-то място по златни медали. Иран и Либия също бойкотират игрите в Лос Анджелис, но не участват в турнирите на „Дружба-1984“, като посочват свои политически причини.

Страните, бойкотирали Летните олимпийски игри 1984, са:

Класиране

Външни препратки 
 Официална таблица на МОК

Летни олимпийски игри 1984